Сусловка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Сусловка — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

Россия 
 Сусловка — деревня в Рогнединском районе Брянской области.
 Сусловка — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Сусловка — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Украина 
 Сусловка — село в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области.
 Сусловка — посёлок в Чудновском районе Житомирской области.
 Сусловка — село в Репкинском районе Черниговской области.